В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Detroit 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Вірджинія Рузічі здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Джордан 4–6, 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (2-ге коло)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)

 Зіна Гаррісон (півфінал)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Кеті Джордан (фінал)
 Вірджинія Рузічі (переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1983